Ridván Een feest in het Baha'i geloof
 Ridwan (engel) In de Islam de poortwachter van de hemel